La Custom House è la Dogana che ospita o ospitava gli uffici dei funzionari del governo che elaborano le pratiche burocratiche per l'importazione e l'esportazione di merci da e verso un paese.

Australia
Customs House (Brisbane)
Customs House (Maryborough)
Customs House (Sydney)
Customs House, la dogana di Fremantle

Canada
Custom House (Canada)

China
Customs House (Shanghai)

Irlanda
Customs House, la dogana di Dublino

Norvegia
Customs House (Porsgrunn)

Pakistan
Custom House (Karachi)

Regno Unito
Custom House (Belfast), un palazzo situato a Belfast
Custom House (Londra), distretto del London Borough of Newham
Custom House station di Londra
The Customs House (South Shields), centro teatrale e artistico nel Tyneside, in Inghilterra

Stati Uniti
Custom House Tower di Boston, Massachusetts
Alexander Hamilton U.S. Custom House
Customs House (Sodus Point, New York), inclusa nella NRHP